Финал восьми Евролиги ФИБА (среди женщин) 2011/12 проходил с 28 марта по 1 апреля 2012 года. В розыгрыше принимали участие восемь команд, они были разбиты по двум группам с последующим финалом и матчами за призовые места. Состав групп определился после плей-оффа Евролиги.

Качественный состав участников 

 * — Чемпион WNBA в составе «Миннесота Линкс»

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа В

Финальная стадия

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение участников Финала восьми

Примечания

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2011/12 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2012 год в баскетболе